Ел Фаисан има више значења:

 Ел Фаисан (Кармен, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Фаисан (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Фаисан (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фаисан (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаисан (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаисан (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаисан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаисан (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фаисан (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Фаисан (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фаисан (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фаисан (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Фаисан (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Фаисан (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фаисан (Кармен, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фаисан (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фаисан (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фаисан (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фаисан (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фаисан (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Фаисан (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Фаисан (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Фаисан (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Фаисан (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаисан (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаисан, Ел Анзуело (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаисан (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаисан, Лома Гранде (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаисан (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаисан (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаисан (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаисан (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаисан (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаисан (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику